Bagu oder Bagú ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Bagu (* 1973), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Sergio Bagú (1911–2002), argentinischer Historiker und Soziologe 

Siehe auch:
 Ale Bagu, ein Schichtvulkan in Äthiopien